BDV peut faire référence à :
  ;
 Bourse des vols, un service en ligne de ventes de billets d'avion.

Code IATA des aéroports